Башмаки́ — низкая, закрытая обувь для улицы — ботинки или полуботинки, преимущественно грубые, тяжёлые, большие, например деревянные башмаки, также может также означать:

Топоним 
 Башмаки — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Башмаки — посёлок в Александровском районе Пермского края.

Разное 
 «Башмаки» — картина Винсента Ван Гога.
 «Башмаки» — бывшая организованная преступная группировка в Крыму

См. также 
 Башмак (значения)

Примечания 

cv:Пушмак (пĕлтерĕшсем)